Bates puede hacer referencia a:

Personas

 Abreviatura científica del botánico John Mallory Bates.
 Alan Bates, actor británico.
 Henry Walter Bates, entomólogo británico.
 Familia Bates, familia televisiva estadounidense.

Lugares
En Estados Unidos:

 Bates (Arkansas), un área no incorporada en Arkansas;
 Bates (Míchigan), un municipio en Míchigan y
 Bates (Nueva York).
 el condado de Bates, Misuri.

Ficción
Norman Bates,  protagonista de Psicosis. Creado por Robert Bloch y Alfred Hitchcock.
Bates Motel, película de terror para televisión de 1987, dirigida por Richard Rothstein.
Bates Motel, serie de televisión estadounidense a modo de precuela de la mítica película de Alfred Hitchcock Psicosis (1960).